Hedens IF är en fotbollsklubb i Heden, Bodens kommun, bildad 1928.

Resultat efter säsong

Meriter
Division 4 Norrbotten Södra:
Seriesegrare: 2004
Division 4 Norrbotten Norra:
Seriesegrare: 2011

Källor

Externa länkar
Hedens IF

Fotbollsklubbar i Sverige
Sportklubbar bildade 1966
Sportklubbar i Bodens kommun